Leif Nielsen est le nom de deux footballeurs danois : 
 Leif Nielsen (né en 1942) est un gardien de but international.
 Leif Nielsen (né en 1943) est un attaquant qui a terminé meilleur buteur du championnat du Danemark en 1967.